Венеры мальтинские — условное название трёх десятков «палеолитических венер» из бивня мамонта, которые были обнаружены советскими археологами на стоянке Мальта в Иркутской области и датированы 21-19 тыс. до н.э. Высота колеблется от 3,7 см до 13,6 см. Хранятся в Государственном Эрмитаже.

Описание 
Эти фигурки найдены восточнее прочих «палеолитических венер». До исследования сибирской стоянки подобные предметы находили исключительно в Европе. Несмотря на значительные вариации между собой и выделение двух основных типов (массивного и грацильного), в совокупности статуэтки сибирского палеолита заметно отличаются от европейских, которые передают обнажённое тело и не выделяют черты лица:

 Головки статуэток крупные и часто обладают схематически моделированным лицом. Орнамент на голове — попытка передать причёску.
 Поверхность некоторых женских фигурок покрыта сплошным орнаментом в виде продольных насечек. По гипотезе А. П. Окладникова, так изображена обычная для сибирских народов меховая одежда.  
 Вторичные половые признаки выражены слабо, груди переданы неглубокой резной линией, некоторые статуэтки кажутся бесполыми. 

Обычно статуэтки сужаются книзу, вероятно, для того, чтобы их можно было воткнуть в землю. Иногда в нижней  части просверлены отверстия, что позволяло их подвешивать как амулет.

См. также 

 Венеры палеолита

Примечания

Ссылки 
 Статуэтки на сайте Эрмитажа

Сибирский палеолит
Экспонаты Эрмитажа
Амулеты
Произведения искусства из слоновой кости
Усольский район Иркутской области